Europamästerskapet i futsal 2012 spelades i Kroatien 31 januari–11 februari, 2012, och var den 8:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. 44 landslag deltog i kvalspelet och fick spela om 11 platser i huvudturneringen. Kroatien var direktkvalificerade som värdland för turneringen.

Spanien vann finalen mot Ryssland med siffrorna 1–3. Ryssland ledde matchen efter ett mål av Pula i den 34:e minuten. Cirilio fick ett rött kort varpå Spanien började spela med en joker i 5-mot-3 som resulterade i en kvittering när det fattades 34 sekunder kvar av matchen, I förlängningen lyckades Spanien göra ytterligare två mål mot Ryssland, och kunde därmed försvara sin EM-titel.

Spelplatser

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser

Externa länkar 
   Uefa.com/futsaleuro (Uefas officiella hemsida)

2012
Futsalåret 2012
2012 i Kroatien
Futsal i Kroatien
Sportevenemang i Kroatien